Eyes Closed – singolo di Halsey del 2017
 Eyes Closed – singolo di Ed Sheeran del 2023